Новодар'ївка — село, Луганська область, Ровеньківський район
 Новодар'ївка — селище міського типу, Луганська область, Довжанський район